Schreierbach ist ein Gewässername:

 Schreierbach (Flanitz) oder Schreinerbach, linker Zufluss der Flanitz vom Großen Rachel in der Waldgemarkung von Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schreierbach (Paar), linker Zufluss der Paar nach Unterbernbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern 
 Schreierbach (Sagwasser), rechter Zufluss des Sagwassers im gemeindefreien Schönbrunner Wald, Landratsamt Freyung-Grafenau, Bayern